Risanamento  est le nom donné à un plan de réhabilitation urbaine effectué à grande échelle dans certaines villes italiennes après son unification. Des exemples particuliers sont le Risanamento de Florence et de Naples.

Articles connexes 
 Risanamento de Florence.
 Risanamento de Naples.
  est un groupe immobilier italien.

Urbanisme en Italie